Джоди Микс (; родился 21 августа 1987 года в Нашвилле, штат Теннесси, США) — бывший американский профессиональный баскетболист. Играет на позиции атакующего защитника.

Карьера 
7 апреля 2009 года Джоди Микс объявил о своём намерении участвовать в драфте НБА 2009 года. 25 июня 2009 года Микс был выбран во втором раунде драфта под общим 41-м номером командой «Милуоки Бакс».

18 февраля 2010 года Микс был обменян вместе с Франциско Элсоном в «Филадельфию-76» на Приможа Брезеца и Ройала Айви.

13 августа 2012 года Микс подписал контракт с командой «Лос-Анджелес Лейкерс» на 2 года. 30 ноября 2012 года он установил личный рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков за матч, забив 7 раз из-за дуги и набрав, тем самым, 21 очко в победной игре «Лейкерс» против «Денвер Наггетс», закончившейся с итоговым счётом 122—103.

1 июля 2014 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Детройт Пистонс» на 19,5 миллионов долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 Official Jodie Meeks Website
 Official Kentucky Wildcats bio

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Рэпторс 905»
Игроки сборной США по баскетболу